Vasaloppet 2006 avgjordes den 5 mars 2006 och var det 82:a loppet i ordningen sedan starten 1922. Först över mållinjen var Daniel Tynell, efter en spurtstrid med Jerry Ahrlin. Christina Paluselli från Italien vann damklassen.

15 972 åkare var anmälda till Vasaloppet medan 14 811 kom till start och 13 006 gick i mål.

Resultat
Resultat, Herrar

Resultat, Damer

Spurtpriser, Herrar

Spurtpriser, Damer

Externa länkar

Sport i Sverige 2006
Längdskidåkningssäsongen 2005/2006
2006